Васар има више значења:
 Васар (Канзас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Канзас
 Васар (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Колеџ Васар